Les mots insularis et insulare sont originellement deux déclinaisons (notamment le nominatif singulier, respectivement masculin ou féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « insulaire ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots insularis et insulare sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales rencontrées sur des îles, et souvent endémiques. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : insularis, insulare.

Culture et société 
 Insularis est une pièce de théâtre d'Henry Le Bal, publiée et jouée en 2012.

Épithète spécifique